Матей Шебеник (; ) — словенский шахматист, гроссмейстер (2012).

Чемпион Словении (2014).

Победитель чемпионата средиземноморских стран 2003 г.

В составе сборной Словении участник четырех шахматных олимпиад (2002, 2010—2014).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Словении